Жезбала Шоманова (1923 год, Шуйский район, Киргизская АССР, РСФСР — дата и место смерти неизвестны) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1923 году в Шуйском районе. В 1943 году в возрасте 20 лет вступила в колхоз в селе Бельбасар Шуйского района Джамбулской области. Первоначально работал рядовой колхозницей. За ударный труд в годы Великой Отечественной войне была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В 1947 году была назначена звеньевой свекловодческого звена. В этот год звено под управлением Жезбалы Шомашовой собрало с участка площадью 2 гектара по 805 центнеров сахарной свеклы вместо запланированных 524 центнера. За этот доблестный труд она была удостоена в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1948);
 Орден Ленина (1948);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Литература 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-Ата. 1950.412 стр.